Ramieniopłetwe, wielopłetwe (Brachiopterygii) – w tradycyjnej klasyfikacji biologicznej podgromada ryb kostnych (Osteichthyes) obejmująca rząd wielopłetwcokształtnych (Polypteriformes) z kilkunastoma gatunkami słodkowodnymi. W zapisie kopalnym znane są szczątki tych ryb pochodzące ze środkowej kredy Afryki i późnej kredy Ameryki Południowej. Ramieniopłetwe uważane były dawniej za relikty linii ewolucyjnej prowadzącej do ryb kostnochrzęstnych (Chondrostei). Obecnie hipoteza ta nie jest już akceptowana – wielopłetwcokształtne zaliczane są do ryb promieniopłetwych (Actinopterygii).

We współczesnych klasyfikacjach termin Brachiopterygii nie jest używany lub traktowany jest jako synonim wielopłetwcokształtnych, natomiast w randze podgromady obejmującej rząd wielopłetwcokształtnych przyjmowany jest klad o nazwie Cladistia, siostrzany dla Actinopteri – obejmującego pozostałe ryby promieniopłetwe.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ryby kostnoszkieletowe
Taksony nieścisłe i przestarzałe – kręgowce